Риди Гиббс (; род. 17 февраля 1947, Луисвилл, Кентукки, США) — американская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Риди Гиббс родилась 17 февраля 1947 года в городе Луисвилл, Кентукки.

С 2 января 1968 года до 14 сентября 1979 года была замужем за американским джазовым музыкантом Диком Систо, с которым у нее двое детей: дочь — Мидоу Систо и сын — Джереми Систо.
Сейчас замужем за американским актером Бруно Александером.

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США